Лойо:
 Лойо, Джордж (1835—1898) — английский историк, журналист и поэт.
 Лойо, Шериф (1920—1943) — югославский партизан.
 Лойо-Майо, Хоакин (1945—2014) — мексиканский теннисист и тренер.